Příjmení Mudroch nese více různých osobností:

 Ján Mudroch (1909–1968) – slovenský malíř a pedagog
 Pavol Mudroch (1872–1950) – slovenský a československý politik
 Petr Mudroch (* 1978) – český hokejový obránce